El príncipe Gyaltshab Jigme Dorji Wangchuck (nacido el 12 de abril de 1986) es un miembro de la realeza butanesa y de la Casa de Wangchuck, como hijo del IV Druk Gyalpo de Bután Jigme Dorji Wangchuck y de su esposa, la Reina Madre Ashi Tshering Yangdon Wangchuck.

Educación 
En febrero de 2009, se anunció que estudiaba en Menlo College.

Deberes reales 
El príncipe Jigme Dorji Wangchuck fue nombrado, en 2014, Gyaltshab (Representante/Regente del Rey)  para los seis distritos orientales de Bután. Como Gyaltshab, él es el jefe de la Oficina del Gyaltshab con sede en Gyalpozhing, Mongar, y administra los terrenos (kidu) de Su Majestad al pueblo. 

Los distritos orientales de Bután son: Lhuntse, Mongar, Pemagatshel, Samdrup Jongkhar, Trashigang y Trashiyangtse.

Matrimonio y descendencia 
El príncipe Jigme Dorji se casó con su concuñada Yeatso Lhamo el 17 de octubre de 2013 en el Domkhar dzong (el Palacio de Verano)  en Chumey, Bumthang.  

Ashi Yeatso Lhamo Wangchuck es la hija de Yab Dhondup Gyaltshen y Yum Sonam Choki,  y hermana mayor de la Reina Ashi Jetsun Pema Wangchuck.  

El matrimonio tiene una hija: 

 Ashi Decho Pema Wangchuck (n. en 2014 en Gyalpozhing, Mongar).

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 

 14 de abril de 1986 - 1 de febrero de 2014: Su Alteza Real el Príncipe Dasho Jigme Dorji Wangchuck. 
 1 de febrero de 2014 - presente: Su Alteza Real el  Príncipe Gyaltshab Jigme Dorji Wangchuck.

Honores

Honores nacionales 
  Medalla conmemorativa del jubileo de plata del Rey Jigme Singye (06/02/1999).  
 Medalla de investidura del Rey Jigme Khesar (06/11/2008). 
  Medalla conmemorativa del centenario de la monarquía (06/11/2008).
 Medalla conmemorativa del 60º aniversario del Rey Jigme Singye (11/11/2015).

Ancestros

Véase también 

 Casa de Wangchuck 
 Línea de sucesión al trono de Bután

Referencias 

Príncipes de Bután
Butaneses del siglo XXI
Butaneses del siglo XX
Budistas de Bután